Колокольня Кирилло-Белозерского монастыря (1757—1761 гг.) — это последняя колокольня как обособленное строение вне церкви на территории архитектурного комплекса Кирилло-Белозерского монастыря. Построена вологодской артелью во главе с каменщиком Спасо-Прилуцкого монастыря Фёдором Жуковым с 1757 по 1761 года на месте предшествующих её колоколен XVI и XVII веков. Это довольно грузное здание, выдержанное в формах провинциального северно-русского барокко. Отдельно взятое, оно не кажется особенно удачным, однако хорошо вписывается в общий силуэт монастыря. Ещё не изжитые традиции допетровского зодчества, сказавшиеся на рисунке наличников и карнизов, в известной мере связывают архитектурный язык колокольни и других расположенных рядом зданий, не создавая раздражающего контраста.

Под карнизом ещё можно разглядеть надпись о дате постройки.

С юга к колокольне примыкает Церковь Архангела Гавриила, с севера — Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с трапезной палатой. Под колокольней проходит дорога от Водяных ворот под надвратной церковью Преображения Господня к Успенскому собору. Прямо перед восточным фасадом находится раскрытая мостовая из надгробных плит. Внутри колокольни находится часть выставочного комплекса трапезной палаты. В проходе находятся две кладовые, одна из них используется как торговая точка в летний период.

Колокольня изображена на гравюрах 1720, 1742 и иконе 1741 года, где видна часоводная палата в виде четырёхгранной башни с часами. В переписных книгах 1733 года есть её описание: «Меж колоколной — полатка каменная часоводная, над ней на четырёх столбах каменных шатер, где колокола бьют перечасье, крыт тёсом. По тесу — белым железом. В нём шесть колоколов перечастных».

Историческое описание 
Опись 1733 года: «Меж теплой церковью Введения Пресвятые Богородицы да меж церкви ж Архангела Гавриила две палатки, одна книгохранительная, другая крепостная, каменные, над теми палаты наверху на столбах каменных колокольня».

Опись 1773 года: «Под оною колокольнею проход, по сторонам оного келья да палатка малые... Над оной кельей и палаткою... три палаты... Палата книгохранительная, в неё двери, в дверях щит деревянный на крюках и петлях железных с лица обит жестью, в нем нутряной двоевалишной замок. При оном щите снаружи затвор железный... В оных трех палатах 17 окошек, в них оконницы стекольчатые выкрашены краскою зеленой тверды».

Позднее библиотеку перевели в Сушило.

Галерея

Примечания 

Кирилло-Белозерский монастырь
Кириллов
Памятники архитектуры Вологодской области